Small Planet Airlines ist der Name folgender ehemaliger Fluggesellschaften der litauischen Small Planet Group:

 Small Planet Airlines (Litauen)
 Small Planet Airlines (Deutschland)
 Small Planet Airlines (Estland)
 Small Planet Airlines (Italien)
 Small Planet Airlines (Polen)
 Small Planet Airlines (Thailand)